keel (anatomie), een holte in het hoofd/de kop van mensen/dieren
 Keel (band), een Amerikaanse metalband uit de jaren 80
 keel (kleur), een van de vijf heraldische kleuren (= rood)
 Keel (plaats), een plaats in Ierland op het eiland Achill
 keel (bloem), een deel van een zygomorfe bloem
 keel (vesting), de open achterzijde van een vestingwerk